okap – dolna krawędź dachu, która wystaje poza płaszczyznę elewacji
 okap – formacja skalna
 okap – elektryczny wyciąg lub pochłaniacz kuchenny